Бо́йня в шко́ле Бата ( или также именуемое Bath School Disaster, что дословно означает «катастрофа школы Бата») — самое крупное за всю историю США массовое убийство в школе, произошедшее 18 мая 1927 года в городе Бат (), штат Мичиган, США. Погибли 44 человека (38 учеников младших классов и 6 взрослых), пострадали по крайней мере 58 человек. Большинство жертв были учениками 2—6 классов (в возрасте от 7 до 14 лет). До теракта в Оклахома-Сити этот инцидент также был самым кровопролитным актом насилия с применением взрывных устройств на территории США.

Согласно официальной версии, местный фермер Эндрю Кихо понёс убытки из-за дополнительного налога, который был введён специально для сбора средств на постройку здания школы. Пользуясь своим положением участника школьного совета, Кихо  на протяжении нескольких месяцев проносил в здание взрывчатку и в назначенное время осуществил серию взрывов, уничтоживших его ферму, северное крыло школы и грузовик вблизи толпы, что послужило причиной смерти множества людей и его самого. Следствие установило, что преступник не имел сообщников и намеревался разрушить всё школьное здание.

Место происшествия 
Городок Бат был основан в 1839 году под названием Оссова (был переименован в 1843 году) и располагается в десяти милях к северо-востоку от Лансинга, штат Мичиган. Территория изначально была неинкорпорированной и в начале 1920-х годов являлась в основном сельскохозяйственной. В 1927 году население составляло 300 человек.

До появления здания обучение в Бате проходило в закрытых однокомнатных школах, где учащихся разных классов обучал в одном классе один учитель. Преподаватели считали, что школьное здание позволит детям получить более полное образование. В 1922 году в ходе дебатов было одобрено создание нового школьного округа, а также введение налога на финансовую поддержку. На момент открытия школы в ней было зарегистрировано 236 учащихся 1 – 12 классов.

Нападавший

Мотивы 
Террорист  — 55-летний Эндрю Филип Кихо — был известен как интеллигентный и трудолюбивый человек, но при этом не терпевший несогласие с его мнением и достаточно жестокий по отношению к собственным животным. Несмотря на характер, Кихо обладал положительной репутацией и входил в совет по школьному образованию. В 
1925 году он был избран на пост местного делопроизводителя, однако позже, весной 1926 года, в ходе выборов был смещён с должности, чем был разгневан. По мнению одного из соседей Эм-Джея Эллсворта, Кихо именно тогда начал вынашивать план мести общине за поражение. Также известно, что преступник был против дополнительного налога на собственность, который собирали с целью финансирования постройки школьного здания: Кихо считал, что именно этот дополнительный налог привёл его к финансовым проблемам, в результате которых террорист лишился права выкупа закладной на свою ферму. В июне 1926 года ипотечная компания прислала ему уведомление о скорой конфискации имущества. 

Помимо этого, было установлено, что Кихо конфликтовал с погибшим при последнем взрыве Эмори Хайком, суперинтендантом школы, обвиняя его в «финансовой небрежности». 
Возможно, также сыграло роль неизлечимое заболевание (туберкулёз) жены Кихо с неутешительным прогнозом врачей.

В день теракта на ограде бывшей фермы Кихо была обнаружена деревянная табличка с надписью «Criminals are made, not born» (дословно — «Преступниками становятся, а не рождаются», но это неточный по смыслу перевод. Более точно — "преступники создаются, а не рождаются".). Это также подтвердило версию, что Кихо считал виновными в своих трудностях односельчан и задался целью отомстить за разорение.

Подготовка 
В середине 1926 года Кихо закупил свыше тонны пиротола, в ноябре того же года две коробки динамита. Используемая взрывчатка применялась фермерами для проведения земельных работ, поэтому факт её приобретения не вызывал подозрений. Какое-то время соседи Кихо слышали частые взрывы с его территории, в связи с чем его прозвали «динамитный фермер». В декабре, согласно полицейским сводкам, Кихо приобрёл винтовку «Винчестер» 54-й модели. 

Около ста килограмм динамита Кихо тайно проносил в школу на протяжении нескольких месяцев. После трагедии следователи полиции штата Мичиган обнаружили, что большая часть динамита была украдена со стройплощадки моста и Кихо проходил по этому делу подозреваемым. Всего спасателями было обнаружено около 500 фунтов (230 кг) невзорвавшейся взрывчатки, установленной всюду по основанию южного крыла школы — в шести отрезках канатной трубы, трёх бамбуковых удилищах и так называемых «стержнях ветряной мельницы», которые были помещены в потолок подвала. К взрывчатке был подсоединён будильник, который должен был сработать как таймер в 8:45 утра. Предположительно, первоначальный взрыв мог вызвать короткое замыкание, которое предотвратило детонацию. Помимо этого, рядом был найден контейнер с бензином. По задумке Кихо, пары бензина, рассеиваясь по подвалу, должны были воспламениться от искры.

Массовое убийство

Пожар на ферме 
В период с 16 по 18 мая 1927 года Кихо сначала убил свою жену Эллен "Нелли" Кихо после её возвращения из клиники, ударив её по голове тяжёлым предметом. 
18 мая в 8:45 Кихо поджёг ферму с помощью зажигательных бомб. Позже пожарные обнаружили тело жены Кихо в тележке возле курятника. Вокруг лежали серебро, драгоценности и металлический сейф с пеплом от сгоревших денежных банкнот. Все животные на ферме заранее были связаны для того, чтобы гарантированно погибнуть в огне. 

Сидни Джей Хоуэлл, бывший с преступником в дружеских отношениях, позже утверждал, что вместе с соседом Мелвином Армстронгом видели, как Кихо вышел из горящего дома и побежал к сараю. Мужчины планировали оказать помощь и отправились туда. Кихо выехал из дыма на своём грузовике марки «Форд» и остановился возле них. Выйдя из машины, он вытащил воронку, торчащую из бензобака, заглянул внутрь и закрыл его. «Ребята, друзья мои, не идите туда, отправляйтесь к школе» — сказал он. Хоуэлл и Армстронг повернулись и направились к дороге, Кихо неторопливо сел за руль грузовика и уехал.

Взрыв в школе 
В 8:45 взорвалось северное крыло школьного здания. В результате взрыва погибло 37 человек (35 детей и двое взрослых). Учительница Бернис Стерлинг вспоминала: «Когда это случилось, дети, парты и книги взлетели в воздух. Детей подняло высоко, многих выбросило из здания.»

Монти Эллсворт: «Пятеро или шестеро детей лежали под крышей и у некоторых из них торчали руки, у некоторых головы. Они были неузнаваемы из-за того, что были покрыты пылью, штукатуркой и кровью. Нас было недостаточно, чтобы сдвинуть крышу.»

Очевидец Роберт Гейтс: «Одна мать вслед за другой бежала к школьному двору, требовала ответа, что случилось с её ребёнком и, увидев безжизненное тело, лежащее на земле, всхлипывая, падала в обморок. Более ста мужчин разрывали обломки, и столько же женщин в отчаянии перебирали доски и кирпичи в поисках своих детей.»

Суицид нападавшего 
Спустя примерно полчаса Кихо подъехал к школе. По словам Эллсворта, он улыбался и махал толпе рукой. Выйдя из салона, Кихо подозвал суперинтенданта школы Эмори Хайка. Очевидец Роберт Хоусон утверждал, что видел как двое мужчин схватились за некое вытянутое оружие, прежде чем Кихо активировал бомбу в грузовике. В результате взрыва погиб он сам, Хайк и ещё один взрослый. 
Восьмилетний ученик Клео Клэйтон скончался от ранений, нанесённых обломками автомобиля. 
Начальник почтового отделения Гленн Смит лишился ноги при взрыве, также получил тяжёлые ранения обломками и скончался днём позже. 

22 августа 1927 года 10-летняя Беатрис Гиббс скончалась от полученных травм. Спустя год после взрыва умер девятилетний Ричард Фриц — причиной смерти стал миокардит, вызванный инфекцией, полученной при ранении.

Пресса 
На следующий день, 19 мая 1927 года, массовое убийство в школе Бата стало главной новостью на первых полосах The New York Times, газетные заголовки по всей стране характеризовали Кихо как маньяка, безумца и изверга. Однако спустя сутки, 20 мая 1927 года, трагедия оказалась «в тени» национального успеха, разделив заголовки с мировым событием — первым одиночным трансатлантическим перелётом Чарльза Линдберга из Нью-Йорка в Париж.

Расследование 
Следствие по делу началось на следующей неделе, начиная с 23 мая. Прокурор округа Клинтон провёл судебное разбирательство, в ходе которого более пятидесяти человек дали показания перед присяжными. Судья потребовал определить, виновен ли школьный совет в произошедшем. Спустя чуть больше недели судья оправдал сотрудников школьного совета. В своем приговоре присяжные пришли к выводу, что Кихо «действовал сознательно и так скрыл свои действия, что не было причин подозревать его, и мы также заявляем, что школьный совет и дворник школы Фрэнк Смит не были виновны в какой-либо небрежности, повлекшей нераскрытие плана Кихо». Ферма Кихо была полностью обследована на предмет наличия скрытых взрывчатых веществ.

Ку-клукс-клан, членом которого по слухам являлся шериф округа Клинтон, распечатали пять миллионов листовок, где в теракте обвинялся католицизм в США, аргументируя тем, что Кихо был воспитан как католик. Сама Католическая церковь утверждала, что у неё были свои претензии к Кихо: он и его жена первое время после венчания посещали церковь в Текамсе, однако после открытия нового святилища и предъявления Кихо, что он должен внести членский взнос в 400 долларов, супруги сразу же покинули очередное собрание.

Итоги 
5 сентября 1927 года занятия возобновились и в период с 1927 по 1928 года проводились в городской усадьбе Бата, на двух предприятиях розничной торговли и в здании муниципального управления. Совет назначил новым суперинтендантом О. М. Бранта, а также на пожертвованные впоследствии средства построил новое крыло школьного здания. 15 сентября республиканский американский сенатор штата Мичиган и филантроп Джеймс Казинс выписал чек на сумму в 75 000 долларов США (примерно 1 100 000 долларов США на сегодняшний момент) в поддержку строительства новой школы. 18 августа 1928 года была организована Сельскохозяйственная школа имени Джеймса Казинса, названная в честь сенатора, а в 1975 году здание было окончательно снесено. Участок был переделан в Мемориальный парк Джеймса Казинса, посвящённый жертвам, с куполом бывшего здания по центру.  

Участок, где располагалась ферма Кихо, был продан на аукционе для оплаты ипотеки. Сам Кихо был похоронен на кладбище Сейнт-Джонса округа Клинтон в безымянной могиле, его жена была похоронена в Лансинге под девичьей фамилией.

См. также 
 Массовое убийство в школе Еноха Брауна 
 Взрыв в школе № 20 
 Массовое убийство в школе «Колумбайн»

Примечания

Литература 
 Билл Брайсон. Беспокойное лето 1927. — Litres, 2017-10-01. — 616 с. — ISBN 9785040766789.

Ссылки 

 Bath School Bombing /Disaster - May 18, 1927 - Andrew Kehoe
 A historical site with extensive links to images and articles about the massacre.
 General information about the Bath School Disaster
 Michigan Historical Markers
 Clinton County Chamber of Commerce on the history of Bath
 Online version of M.J. Ellsworth’s Bath School Disaster
 Online version of the transcript of the Coroner’s Inquest into the death of Bath School Superintendent Emory Huyck
 Crime Library’s article on Bath Tragedy
 93 years later: Michigan’s Bath School disaster remains deadliest of its kind in US history

Май 1927 года
События 18 мая
События 1927 года
1927 год в праве
1927 год в США
Взрывы в США
Массовые убийства в США
Массовые убийства в школах
Убийства, совершённые в 1920-е годы
1920-е годы в Мичигане